Радищево — топоним в России.

Населённые пункты 
 Радищево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Радищево — село в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Радищево — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.
 Радищево — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Радищево — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Радищево — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Радищево — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Радищево — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Радищево — посёлок в Новоузенском районе Саратовской области.
 Радищево — посёлок городского типа в Радищевском районе Ульяновской области.
 Радищево — название села Никольское в Угличском районе Ярославской области до 2001 года.

Платформа 
 Радищево — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.